2003 Голяма награда на Бразилия е 31-вото за Голямата награда на Бразилия и трети кръг от сезон 2003 във Формула 1, провежда се на 6 април 2003 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Резултати и класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия
Картинки за транскрибиране и/или превод (Бразилия)